Лабрис може бити:

 Лабрис
 
 Лабрис (организација)